Sully este un nume, care se poate referi la un prenume, un nume de familie sau la o denumire geografică, precum în lista de mai jos.

Oameni

Nume de familie 
 Alfred Sully (1820 – 1879), ofițer al Războiului civil american și al războaielor indo-americane și cunoscut actor al perioadei; 
 Brian Sully, profesor de drept, judecător al Curții Supreme de Justiție a statului , între 1989 și 2007; 
 Eugene Sully (născut în 1977), concurent al fazei finale a concursului Big Brother, seria 6, Regatul Unit; 
 François Sully (1927/28 – 1971), jurnalist și fotograf francez; 
 Frank Sully (1908 – 1975), actor de film american; 
 Haydn Sully (1939 – 2006), jucător de cricket englez; 
 Henry Sully (1680 – 1729), fabricant englez de ceasuri; 
 Ivory Sully (born 1957), jucător de fotbal american din circuitul American National Football League: 
 Jack Sully (circa 1850 — 1904, numele la naștere Arthur McDonald), hoț de vite, haiduc și  sheriff american; 
 James Sully (1842 – 1923), psiholog englez;
 John Sully (c. 1283 – c. 1388), cavaler englez;
 Sandra Sully (jurnalistă) (născută în 1965), jurnalistă de televiziune australiană și prezentatoare de știri;
 Sandra Sully (compozitoare), fostă membră a grupului vocal feminin al anilor 1970 The Love Machine și  compozitoare americană; 
 Thomas Sully (1783 – 1872), pictor american, născut în ; 
 Thomas Sully (arhitect) (1855 — 1939), arhitect american auto-didact, nepotul de bunic al celui de mai sus; 
 Walter Sully (1895 – 1970), operator de imagine australian;

Diminutiv ca prenume 
 Salvatore Sully Erna (născut în 1968), vocalist al formației Godsmack; 
 Sullivan Sully Kothman (născut în 1930), fost patinator american; 
 Sully Montgomery (1901 – 1970), jucător de fotbal american în liga American National Football, boxer și sherif; 
 Sully Prudhomme, născut René Armand François Prudhomme (1839 – 1907), scriitor francez, primul laureat al  Premiului Nobel pentru Literatură la 10 decembrie  1901; 
 Chesley "Sully" Sullenberger (născut în 1951), pilot american de aeronave civile, devenit celebru prin aterizarea (în ianuarie 2009) pe apele fluviului Hudson a unui avion Airbus 320 al companiei US Airways, pe care il pilota,  (Zborul 1549]] on the Hudson River, incident aviatic în care toți cei 155 de pasageri și echipajul au supraviețuit cu răni minore;

Numele unui loc ca titlu 
 Eudes de Sully  (decedat în 1208), episcop de Paris; 
 Guillaume de Sully (supranumit Guillaume/William cel Simplu) (circa 1085 – circa 1150), conte de Blois și de Chartres între 1102 și 1107, Conte de Sully (); 
 Henry de Sully (decedat în 1195), călugăr, episcop de Worcester și stareț de Glastonbury; 
 Henry de Sully (decedat în 1189), stareț de Fécamp, episcop desemnat de Salisbury și arhiepiscop ales de York; 
 Hugh de Sully (în franceză, Hugues de Sully), general francez din secolul al XIII-lea, aflat în slujba regelui francez al Siciliei, Carol de Anjou; 
 Maurice de Sully (decedat în 1196), episcop de Paris, care a supervizat construcția Catedralei Notre Dame; 
 Maximilien de Béthune, Duce de Sully (1560 – 1641), militar francez, om de stat și ministru, care a slujit regelui Henric al IV-lea al Franței.

Locuri

Franța 
 Cantonul Sully-sur-Loire, canton din arondismentul Orléans, departamentul Loiret, regiunea Centru; 
 Comuna Sully, Calvados, din departamentul Calvados;  
 Comuna Sully, Oise, din departamentul Oise; 
 Comuna Sully, Saône-et-Loire, din departamentul Saône-et-Loire; 
 Sully-la-Chapelle, comună Loiret, regiunea Centru;  
 Sully-sur-Loire, oraș din în departamentul Loiret; 
 Comuna Vallon-en-Sully, din Allier;

Statele Unite ale Americii 
 Comitatul Sully, statul ; 
 Sully, Iowa, orășel din statul ; 
 Sully, Virginia de Vest, comunitate neîncorporată din statul ; 
 Sully Historic Site, site istoric din comitatul Fairfax, statul ; 
 Fort Sully (Fort Leavenworth), un fort al Războiului Civil American, construit în 1864, pentru artilerie, aflat la vest de Fort Leavenworth;
 Fort Sully (Dakota de Sud) (1863 – 1894), un avanpost militar construit pentru Războaiele amero-indiene (în engleza nord-americană,  American Indian Wars); 
 Sully Creek (Dakota de Sud), vale și râu din apropierea fortului omunim.

Țara Galilor (Wales) 
 Sully, Vale of Glamorgan, sat din 
 Sully Island, insulă.

Alte utilizări 
 Sully (film), film dramatic biografic, lansat în 2016, despre aviatorul Chesley "Sully" Sullenberger, co-produs și regizat de Clint Eastwood; 
 Palatul Sully (în franceză Hôtel de Sully), clădire monumentală din Paris, care adăpostește Centrul Monumentelor Naționale din Franța.

Alte pagini de dezambiguizare 
 Sullivan (dezambiguizare)

Note 

Dezambiguizare
Sully